Az Új-kaledóniai labdarúgó-válogatott Új-Kaledónia válogatottja, melyet az Új-kaledóniai labdarúgó-szövetség (Fédération Calédonienne de Football) irányít.

Világbajnoki szereplés

OFC-nemzetek kupája-szereplés

Dél-Csendes-óceáni játékok 
 1963 – aranyérmes
 1966 – második helyezett
 1969 – aranyérmes
 1971 – aranyérmes
 1975 – második helyezett
 1979 – negyedik helyezett
 1983 – harmadik helyezett
 1987 – aranyérmes
 1991 – harmadik helyezett
 1995 – első kör
 2003 – második helyezett
 2007 – aranyérmes

Jegyzetek 

Óceániai labdarúgó-válogatottak
Új-Kaledónia labdarúgása